Di seguito una lista di asteroidi dal numero 604001 al 605000 con data di scoperta e scopritore.

604001-604100 

|-
| 604001 Iagiellonica ||  || 24 febbraio 2014 || M. Kusiak, M. Żołnowski
|-
| 604002 - ||  || 18 maggio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604003 - ||  || 5 agosto 2005 || NEAT
|-
| 604004 - ||  || 28 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604005 - ||  || 30 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604006 - ||  || 8 marzo 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604007 - ||  || 24 gennaio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604008 - ||  || 31 ottobre 2008 || CSS
|-
| 604009 - ||  || 3 agosto 2002 || NEAT
|-
| 604010 - ||  || 30 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604011 - ||  || 24 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604012 - ||  || 24 novembre 2012 || Spacewatch
|-
| 604013 - ||  || 18 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604014 - ||  || 24 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604015 - ||  || 3 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604016 - ||  || 20 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604017 - ||  || 22 dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604018 - ||  || 12 novembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604019 - ||  || 15 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604020 - ||  || 11 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604021 - ||  || 12 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604022 - ||  || 11 ottobre 2007 || CSS
|-
| 604023 - ||  || 2 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 604024 - ||  || 30 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604025 - ||  || 20 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604026 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 604027 - ||  || 23 agosto 2003 || NEAT
|-
| 604028 - ||  || 20 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604029 - ||  || 18 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604030 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604031 - ||  || 21 aprile 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604032 - ||  || 19 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 604033 - ||  || 20 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604034 - ||  || 18 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 604035 - ||  || 6 marzo 2002 || McNaught, R. H.
|-
| 604036 - ||  || 22 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 604037 - ||  || 8 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604038 - ||  || 1º maggio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 604039 - ||  || 25 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604040 - ||  || 25 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604041 - ||  || 1º febbraio 2003 || Spacewatch
|-
| 604042 - ||  || 9 febbraio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604043 - ||  || 31 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604044 - ||  || 3 dicembre 2000 || AMOS
|-
| 604045 - ||  || 15 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604046 - ||  || 26 novembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604047 - ||  || 25 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604048 - ||  || 18 maggio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604049 - ||  || 14 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 604050 - ||  || 3 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 604051 - ||  || 23 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604052 - ||  || 31 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604053 - ||  || 21 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604054 - ||  || 14 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604055 - ||  || 21 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604056 - ||  || 13 novembre 2006 || CSS
|-
| 604057 - ||  || 24 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604058 - ||  || 30 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604059 - ||  || 6 giugno 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 604060 - ||  || 21 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 604061 - ||  || 23 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604062 - ||  || 29 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 604063 - ||  || 27 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 604064 - ||  || 30 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604065 - ||  || 1º novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604066 - ||  || 21 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604067 - ||  || 7 novembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604068 - ||  || 8 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604069 - ||  || 26 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 604070 - ||  || 19 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 604071 - ||  || 6 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 604072 - ||  || 7 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604073 - ||  || 26 novembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604074 - ||  || 14 luglio 1999 || LINEAR
|-
| 604075 - ||  || 28 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604076 - ||  || 27 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604077 - ||  || 15 gennaio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604078 - ||  || 25 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 604079 - ||  || 11 aprile 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604080 - ||  || 7 settembre 2008 || CSS
|-
| 604081 - ||  || 11 dicembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 604082 - ||  || 22 marzo 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604083 - ||  || 18 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 604084 - ||  || 22 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604085 - ||  || 7 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 604086 - ||  || 20 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604087 - ||  || 12 maggio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604088 - ||  || 24 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604089 - ||  || 18 maggio 2015 || Pan-STARRS 2
|-
| 604090 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 604091 - ||  || 30 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 604092 - ||  || 22 novembre 2012 || Spacewatch
|-
| 604093 - ||  || 18 aprile 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604094 - ||  || 25 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604095 - ||  || 21 gennaio 2014 || CSS
|-
| 604096 - ||  || 25 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604097 - ||  || 8 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 604098 - ||  || 18 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604099 - ||  || 13 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604100 - ||  || 24 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|}

604101-604200 

|-
| 604101 - ||  || 23 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 604102 - ||  || 10 maggio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604103 - ||  || 12 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604104 - ||  || 10 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 604105 - ||  || 23 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 604106 - ||  || 22 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 604107 - ||  || 24 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604108 - ||  || 14 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604109 - ||  || 21 maggio 2015 || Altmann, M., Prusti, T.
|-
| 604110 - ||  || 10 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604111 - ||  || 19 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 604112 - ||  || 28 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604113 - ||  || 21 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604114 - ||  || 14 novembre 2012 || Spacewatch
|-
| 604115 - ||  || 25 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604116 - ||  || 25 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604117 - ||  || 9 gennaio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604118 - ||  || 20 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604119 - ||  || 21 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604120 - ||  || 18 maggio 2015 || Pan-STARRS 2
|-
| 604121 - ||  || 18 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604122 - ||  || 24 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604123 - ||  || 28 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604124 - ||  || 25 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604125 - ||  || 21 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604126 - ||  || 21 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604127 - ||  || 28 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604128 - ||  || 16 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604129 - ||  || 2 aprile 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604130 - ||  || 15 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604131 - ||  || 22 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604132 - ||  || 10 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 604133 - ||  || 22 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604134 - ||  || 22 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604135 - ||  || 9 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604136 - ||  || 13 dicembre 2006 || LINEAR
|-
| 604137 - ||  || 4 gennaio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604138 - ||  || 7 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604139 - ||  || 25 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 604140 - ||  || 11 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604141 - ||  || 2 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604142 - ||  || 6 settembre 2002 || CINEOS
|-
| 604143 - ||  || 25 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604144 - ||  || 13 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604145 - ||  || 13 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604146 - ||  || 10 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604147 - ||  || 13 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604148 - ||  || 2 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 604149 - ||  || 10 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 604150 - ||  || 16 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604151 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 604152 - ||  || 15 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604153 - ||  || 27 settembre 2013 || Sarneczky, K.
|-
| 604154 - ||  || 23 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604155 - ||  || 25 maggio 2015 || CSS
|-
| 604156 - ||  || 5 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604157 - ||  || 11 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604158 - ||  || 15 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604159 - ||  || 26 ottobre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 604160 - ||  || 15 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604161 - ||  || 13 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604162 - ||  || 11 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604163 - ||  || 22 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604164 - ||  || 16 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604165 - ||  || 25 luglio 2006 || NEAT
|-
| 604166 - ||  || 16 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604167 - ||  || 8 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604168 - ||  || 25 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604169 - ||  || 8 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604170 - ||  || 19 marzo 2001 || SDSS Collaboration
|-
| 604171 - ||  || 1º novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604172 - ||  || 4 settembre 2004 || NEAT
|-
| 604173 - ||  || 2 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604174 - ||  || 24 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 604175 - ||  || 11 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 604176 - ||  || 20 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604177 - ||  || 6 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604178 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 604179 - ||  || 25 maggio 2015 || CSS
|-
| 604180 - ||  || 24 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604181 - ||  || 30 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604182 - ||  || 14 aprile 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604183 - ||  || 24 agosto 2007 || Spacewatch
|-
| 604184 - ||  || 19 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 604185 - ||  || 19 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604186 - ||  || 31 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604187 - ||  || 18 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604188 - ||  || 18 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604189 - ||  || 4 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604190 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604191 - ||  || 28 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604192 - ||  || 31 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604193 - ||  || 18 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604194 - ||  || 12 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604195 - ||  || 9 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604196 - ||  || 24 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 604197 - ||  || 22 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604198 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 604199 - ||  || 6 marzo 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604200 - ||  || 4 gennaio 2013 || Cerro Tololo-DECam
|}

604201-604300 

|-
| 604201 - ||  || 23 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 604202 - ||  || 18 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604203 - ||  || 6 aprile 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604204 - ||  || 31 luglio 2005 || NEAT
|-
| 604205 - ||  || 28 luglio 2003 || NEAT
|-
| 604206 - ||  || 1º gennaio 2014 || Spacewatch
|-
| 604207 - ||  || 10 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604208 - ||  || 23 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604209 - ||  || 4 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 604210 - ||  || 23 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 604211 - ||  || 21 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604212 - ||  || 1º maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 604213 - ||  || 24 novembre 2006 || Mauna Kea
|-
| 604214 - ||  || 27 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604215 - ||  || 5 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604216 - ||  || 23 aprile 2014 || Cerro Tololo-DECam
|-
| 604217 - ||  || 22 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604218 - ||  || 8 marzo 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604219 - ||  || 28 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604220 - ||  || 6 maggio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604221 - ||  || 2 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 604222 - ||  || 27 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604223 - ||  || 16 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604224 - ||  || 26 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604225 - ||  || 18 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604226 - ||  || 20 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604227 - ||  || 24 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604228 - ||  || 26 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604229 - ||  || 14 marzo 2013 || Spacewatch
|-
| 604230 - ||  || 27 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 604231 - ||  || 18 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604232 - ||  || 5 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 604233 - ||  || 21 giugno 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604234 - ||  || 7 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604235 - ||  || 27 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604236 - ||  || 27 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604237 - ||  || 26 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604238 - ||  || 2 ottobre 2003 || Fitzsimons, A.
|-
| 604239 - ||  || 18 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604240 - ||  || 19 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604241 - ||  || 16 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 604242 - ||  || 15 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604243 - ||  || 22 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 604244 - ||  || 19 settembre 1998 || SDSS Collaboration
|-
| 604245 - ||  || 28 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604246 - ||  || 23 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 604247 - ||  || 10 settembre 2010 || Hashimoto, N., Sakamoto, T.
|-
| 604248 - ||  || 12 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604249 - ||  || 30 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604250 - ||  || 17 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 604251 - ||  || 28 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604252 - ||  || 23 giugno 1995 || Spacewatch
|-
| 604253 - ||  || 18 aprile 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604254 - ||  || 8 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604255 - ||  || 12 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604256 - ||  || 12 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604257 - ||  || 5 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 604258 - ||  || 6 agosto 2005 || NEAT
|-
| 604259 - ||  || 18 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604260 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 604261 - ||  || 30 agosto 2005 || NEAT
|-
| 604262 - ||  || 6 aprile 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604263 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 604264 - ||  || 18 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604265 - ||  || 20 giugno 2015 || Pan-STARRS 2
|-
| 604266 - ||  || 20 luglio 2015 || Altmann, M., Prusti, T.
|-
| 604267 - ||  || 24 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604268 - ||  || 5 febbraio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604269 - ||  || 24 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 604270 - ||  || 10 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 604271 - ||  || 16 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 604272 - ||  || 27 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604273 - ||  || 13 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604274 - ||  || 7 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604275 - ||  || 19 luglio 2015 || Pan-STARRS 2
|-
| 604276 - ||  || 9 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 604277 - ||  || 8 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604278 - ||  || 26 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604279 - ||  || 28 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 604280 - ||  || 29 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604281 - ||  || 24 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604282 - ||  || 26 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604283 - ||  || 26 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604284 - ||  || 26 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604285 - ||  || 14 agosto 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 604286 - ||  || 5 ottobre 2005 || CSS
|-
| 604287 - ||  || 22 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604288 - ||  || 3 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 604289 - ||  || 2 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604290 - ||  || 27 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 604291 - ||  || 25 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604292 - ||  || 24 gennaio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604293 - ||  || 24 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604294 - ||  || 25 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604295 - ||  || 4 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604296 - ||  || 24 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604297 - ||  || 9 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 604298 - ||  || 19 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604299 - ||  || 23 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604300 - ||  || 11 settembre 2004 || Spacewatch
|}

604301-604400 

|-
| 604301 - ||  || 23 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604302 - ||  || 18 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604303 - ||  || 6 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604304 - ||  || 10 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 604305 - ||  || 25 dicembre 2011 || Sarneczky, K.
|-
| 604306 - ||  || 2 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604307 - ||  || 20 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604308 - ||  || 25 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604309 - ||  || 29 aprile 2014 || ESA OGS
|-
| 604310 - ||  || 26 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604311 - ||  || 29 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604312 - ||  || 11 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604313 - ||  || 25 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604314 - ||  || 23 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604315 - ||  || 26 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604316 - ||  || 26 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604317 - ||  || 25 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604318 - ||  || 25 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604319 - ||  || 25 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 604320 - ||  || 2 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604321 - ||  || 25 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604322 - ||  || 19 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604323 - ||  || 25 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604324 - ||  || 28 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604325 - ||  || 25 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604326 - ||  || 24 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604327 - ||  || 25 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604328 - ||  || 23 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604329 - ||  || 28 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604330 - ||  || 19 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604331 - ||  || 3 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604332 - ||  || 27 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 604333 - ||  || 17 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604334 - ||  || 28 marzo 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604335 - ||  || 30 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604336 - ||  || 26 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 604337 - ||  || 29 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604338 - ||  || 3 aprile 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 604339 - ||  || 26 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 604340 - ||  || 25 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604341 - ||  || 24 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 604342 - ||  || 8 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604343 - ||  || 28 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 604344 - ||  || 30 agosto 2011 || Sarneczky, K.
|-
| 604345 - ||  || 24 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 604346 - ||  || 24 marzo 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604347 - ||  || 12 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604348 - ||  || 30 aprile 2009 || Spacewatch
|-
| 604349 - ||  || 19 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 604350 - ||  || 14 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604351 - ||  || 9 aprile 2003 || NEAT
|-
| 604352 - ||  || 9 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604353 - ||  || 31 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 604354 - ||  || 3 maggio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604355 - ||  || 27 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604356 - ||  || 12 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604357 - ||  || 9 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604358 - ||  || 2 aprile 2009 || Spacewatch
|-
| 604359 - ||  || 18 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604360 - ||  || 11 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 604361 - ||  || 23 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 604362 - ||  || 20 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 604363 - ||  || 14 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 604364 - ||  || 20 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 604365 - ||  || 14 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 604366 - ||  || 16 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 604367 - ||  || 28 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604368 - ||  || 20 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 604369 - ||  || 20 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 604370 - ||  || 19 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 604371 - ||  || 23 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 604372 - ||  || 31 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 604373 - ||  || 9 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 604374 - ||  || 21 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 604375 - ||  || 5 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604376 - ||  || 13 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 604377 - ||  || 25 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604378 - ||  || 21 aprile 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604379 - ||  || 7 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604380 - ||  || 10 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604381 - ||  || 9 agosto 2005 || Cerro Tololo
|-
| 604382 - ||  || 10 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604383 - ||  || 22 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604384 - ||  || 15 gennaio 2013 || ESA OGS
|-
| 604385 - ||  || 28 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 604386 - ||  || 8 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604387 - ||  || 24 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604388 - ||  || 1º ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604389 - ||  || 27 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 604390 - ||  || 17 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604391 - ||  || 23 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 604392 - ||  || 2 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604393 - ||  || 17 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 604394 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 604395 - ||  || 24 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604396 - ||  || 26 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 604397 - ||  || 20 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604398 - ||  || 17 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604399 - ||  || 5 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604400 - ||  || 7 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|}

604401-604500 

|-
| 604401 - ||  || 5 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604402 - ||  || 10 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604403 - ||  || 10 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604404 - ||  || 25 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604405 - ||  || 10 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 604406 - ||  || 25 agosto 2011 || Sarneczky, K.
|-
| 604407 - ||  || 31 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604408 - ||  || 11 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604409 - ||  || 24 ottobre 2009 || Spacewatch
|-
| 604410 - ||  || 2 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604411 - ||  || 24 marzo 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604412 - ||  || 17 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 604413 - ||  || 5 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604414 - ||  || 25 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 604415 - ||  || 12 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 604416 - ||  || 7 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604417 - ||  || 16 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604418 - ||  || 24 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604419 - ||  || 11 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604420 - ||  || 3 maggio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604421 - ||  || 18 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604422 - ||  || 18 marzo 2009 || Bickel, W.
|-
| 604423 - ||  || 17 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 604424 - ||  || 19 dicembre 2012 || Mottola, S.
|-
| 604425 - ||  || 26 maggio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604426 - ||  || 10 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 604427 - ||  || 27 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 604428 - ||  || 8 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 604429 - ||  || 12 giugno 2007 || Mauna Kea
|-
| 604430 - ||  || 9 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 604431 - ||  || 24 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604432 - ||  || 1º ottobre 2000 || SDSS Collaboration
|-
| 604433 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 604434 - ||  || 31 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604435 - ||  || 23 marzo 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 604436 - ||  || 20 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604437 - ||  || 27 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604438 - ||  || 25 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 604439 - ||  || 4 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604440 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 604441 - ||  || 10 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604442 - ||  || 7 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604443 - ||  || 2 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604444 - ||  || 9 agosto 2015 || Pan-STARRS 2
|-
| 604445 - ||  || 20 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604446 - ||  || 2 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604447 - ||  || 13 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604448 - ||  || 29 marzo 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 604449 - ||  || 9 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604450 - ||  || 12 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604451 - ||  || 9 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604452 - ||  || 12 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604453 - ||  || 7 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604454 - ||  || 12 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604455 - ||  || 21 giugno 2015 || Pan-STARRS 2
|-
| 604456 - ||  || 30 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604457 - ||  || 30 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604458 - ||  || 23 febbraio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604459 - ||  || 1º dicembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 604460 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604461 - ||  || 21 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604462 - ||  || 17 novembre 2004 || CINEOS
|-
| 604463 - ||  || 7 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604464 - ||  || 9 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604465 - ||  || 1º agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 604466 - ||  || 5 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 604467 - ||  || 7 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604468 - ||  || 19 agosto 2015 || Ferragamo, A., Vaduvescu, O.
|-
| 604469 - ||  || 28 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604470 - ||  || 1º luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604471 - ||  || 13 agosto 2004 || Cerro Tololo
|-
| 604472 - ||  || 21 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604473 - ||  || 21 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604474 - ||  || 28 settembre 2011 || Bernasconi, L.
|-
| 604475 - ||  || 19 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604476 - ||  || 16 ottobre 2010 || Elenin, L.
|-
| 604477 - ||  || 28 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 604478 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 604479 - ||  || 28 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604480 - ||  || 3 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604481 - ||  || 3 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 604482 - ||  || 11 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 604483 - ||  || 23 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604484 - ||  || 13 agosto 2015 || PMO NEO Survey Program
|-
| 604485 - ||  || 5 ottobre 2005 || CSS
|-
| 604486 - ||  || 28 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604487 - ||  || 17 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 604488 - ||  || 18 febbraio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604489 - ||  || 9 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604490 - ||  || 9 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604491 - ||  || 30 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604492 - ||  || 1º novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604493 - ||  || 15 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 604494 - ||  || 12 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604495 - ||  || 27 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 604496 - ||  || 15 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 604497 - ||  || 18 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604498 - ||  || 17 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604499 - ||  || 19 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 604500 - ||  || 10 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|}

604501-604600 

|-
| 604501 - ||  || 6 aprile 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604502 - ||  || 11 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604503 - ||  || 24 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 604504 - ||  || 7 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604505 - ||  || 9 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604506 - ||  || 23 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604507 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 604508 - ||  || 7 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604509 - ||  || 15 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 604510 - ||  || 10 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604511 - ||  || 9 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 604512 - ||  || 1º novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604513 - ||  || 11 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 604514 - ||  || 30 agosto 2005 || NEAT
|-
| 604515 - ||  || 1º giugno 2003 || Spacewatch
|-
| 604516 - ||  || 24 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604517 - ||  || 11 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604518 - ||  || 6 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604519 - ||  || 20 settembre 2015 || CSS
|-
| 604520 - ||  || 14 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604521 - ||  || 8 settembre 2004 || NEAT
|-
| 604522 - ||  || 1º gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604523 - ||  || 25 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604524 - ||  || 3 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 604525 - ||  || 30 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 604526 - ||  || 13 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 604527 - ||  || 28 luglio 2005 || NEAT
|-
| 604528 - ||  || 24 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604529 - ||  || 9 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604530 - ||  || 23 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604531 - ||  || 9 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604532 - ||  || 7 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604533 - ||  || 15 ottobre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604534 - ||  || 13 marzo 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604535 - ||  || 9 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604536 - ||  || 10 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 604537 - ||  || 22 giugno 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604538 - ||  || 7 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 604539 - ||  || 22 agosto 2004 || Spacewatch
|-
| 604540 - ||  || 28 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 604541 - ||  || 11 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 604542 - ||  || 28 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604543 - ||  || 19 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 604544 - ||  || 17 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604545 - ||  || 4 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 604546 - ||  || 21 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604547 - ||  || 15 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604548 - ||  || 24 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 604549 - ||  || 26 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604550 - ||  || 18 marzo 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604551 - ||  || 5 maggio 2002 || Spacewatch
|-
| 604552 - ||  || 9 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604553 - ||  || 17 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604554 - ||  || 4 settembre 2015 || Spacewatch
|-
| 604555 - ||  || 15 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 604556 - ||  || 9 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604557 - ||  || 13 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604558 - ||  || 11 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604559 - ||  || 13 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604560 - ||  || 12 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604561 - ||  || 11 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604562 - ||  || 11 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604563 - ||  || 16 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 604564 - ||  || 30 marzo 2003 || Buie, M. W., Jordan, A. B.
|-
| 604565 - ||  || 9 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 604566 - ||  || 5 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604567 - ||  || 11 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604568 - ||  || 9 aprile 2003 || NEAT
|-
| 604569 - ||  || 21 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 604570 - ||  || 17 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 604571 - ||  || 11 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604572 - ||  || 17 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604573 - ||  || 14 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604574 - ||  || 17 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604575 - ||  || 11 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604576 - ||  || 11 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604577 - ||  || 25 settembre 1998 || SDSS Collaboration
|-
| 604578 - ||  || 27 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604579 - ||  || 19 settembre 1998 || SDSS Collaboration
|-
| 604580 - ||  || 22 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 604581 - ||  || 12 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604582 - ||  || 27 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 604583 - ||  || 11 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604584 - ||  || 25 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604585 - ||  || 11 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604586 - ||  || 11 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604587 - ||  || 15 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 604588 - ||  || 17 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 604589 - ||  || 16 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604590 - ||  || 11 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604591 - ||  || 29 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 604592 - ||  || 12 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604593 - ||  || 9 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604594 - ||  || 2 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 604595 - ||  || 28 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604596 - ||  || 8 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604597 - ||  || 10 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604598 - ||  || 11 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604599 - ||  || 10 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604600 - ||  || 16 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|}

604601-604700 

|-
| 604601 - ||  || 10 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604602 - ||  || 8 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604603 - ||  || 6 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604604 - ||  || 12 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604605 - ||  || 9 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604606 - ||  || 9 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604607 - ||  || 9 maggio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 604608 - ||  || 3 ottobre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604609 - ||  || 27 febbraio 2012 || La Palma
|-
| 604610 - ||  || 8 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 604611 - ||  || 10 gennaio 2014 || CSS
|-
| 604612 - ||  || 9 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604613 - ||  || 7 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604614 - ||  || 23 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604615 - ||  || 10 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604616 - ||  || 3 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 604617 - ||  || 2 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604618 - ||  || 4 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604619 - ||  || 3 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604620 - ||  || 5 dicembre 2010 || Spacewatch
|-
| 604621 - ||  || 24 settembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604622 - ||  || 12 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604623 - ||  || 26 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604624 - ||  || 1º febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604625 - ||  || 28 agosto 2009 || OAM Observatory
|-
| 604626 - ||  || 30 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604627 - ||  || 15 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 604628 - ||  || 18 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604629 - ||  || 15 ottobre 2009 || OAM Observatory
|-
| 604630 - ||  || 23 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604631 - ||  || 23 settembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604632 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 604633 - ||  || 1º ottobre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604634 - ||  || 25 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604635 - ||  || 18 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 604636 - ||  || 14 settembre 2007 || CSS
|-
| 604637 - ||  || 29 agosto 2006 || CSS
|-
| 604638 - ||  || 14 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604639 - ||  || 12 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604640 - ||  || 28 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604641 - ||  || 25 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604642 - ||  || 2 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604643 - ||  || 3 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604644 - ||  || 7 novembre 2010 || CSS
|-
| 604645 - ||  || 9 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604646 - ||  || 13 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604647 - ||  || 2 settembre 2010 || OAM Observatory
|-
| 604648 - ||  || 6 ottobre 2015 || Rinner, C.
|-
| 604649 - ||  || 9 ottobre 1999 || CSS
|-
| 604650 - ||  || 24 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 604651 - ||  || 5 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604652 - ||  || 31 marzo 2014 || Spacewatch
|-
| 604653 - ||  || 6 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604654 - ||  || 28 maggio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604655 - ||  || 28 maggio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604656 - ||  || 10 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 604657 - ||  || 24 giugno 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604658 - ||  || 5 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604659 - ||  || 14 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604660 - ||  || 29 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604661 - ||  || 7 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604662 - ||  || 22 aprile 2014 || Spacewatch
|-
| 604663 - ||  || 10 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604664 - ||  || 8 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604665 - ||  || 2 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604666 - ||  || 30 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604667 - ||  || 6 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604668 - ||  || 17 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604669 - ||  || 8 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604670 - ||  || 7 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604671 - ||  || 30 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604672 - ||  || 21 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604673 - ||  || 17 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604674 - ||  || 5 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604675 - ||  || 26 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 604676 - ||  || 8 gennaio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604677 - ||  || 18 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604678 - ||  || 2 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604679 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 604680 - ||  || 8 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604681 - ||  || 24 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604682 - ||  || 17 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604683 - ||  || 4 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 604684 - ||  || 19 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604685 - ||  || 8 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604686 - ||  || 9 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604687 - ||  || 22 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604688 - ||  || 8 ottobre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604689 - ||  || 8 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604690 - ||  || 8 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604691 - ||  || 8 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604692 - ||  || 11 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604693 - ||  || 16 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604694 - ||  || 30 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 604695 - ||  || 12 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604696 - ||  || 18 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604697 - ||  || 23 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604698 - ||  || 18 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604699 - ||  || 11 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604700 - ||  || 30 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|}

604701-604800 

|-
| 604701 - ||  || 29 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604702 - ||  || 9 ottobre 2015 || Spacewatch
|-
| 604703 - ||  || 13 settembre 2006 || NEAT
|-
| 604704 - ||  || 9 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604705 - ||  || 9 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 604706 - ||  || 4 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604707 - ||  || 12 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604708 - ||  || 9 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604709 - ||  || 25 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604710 - ||  || 28 settembre 2006 || CSS
|-
| 604711 - ||  || 6 novembre 2010 || CSS
|-
| 604712 - ||  || 11 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604713 - ||  || 4 novembre 2004 || CSS
|-
| 604714 - ||  || 31 maggio 2009 || Cerro Burek
|-
| 604715 - ||  || 28 settembre 2005 || NEAT
|-
| 604716 - ||  || 2 maggio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604717 - ||  || 8 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 604718 - ||  || 10 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 604719 - ||  || 19 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604720 - ||  || 19 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604721 - ||  || 2 dicembre 2004 || CSS
|-
| 604722 - ||  || 14 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604723 - ||  || 17 aprile 2013 || Cerro Tololo-DECam
|-
| 604724 - ||  || 23 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 604725 - ||  || 11 settembre 2006 || CSS
|-
| 604726 - ||  || 23 agosto 2004 || Spacewatch
|-
| 604727 - ||  || 17 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 604728 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 604729 - ||  || 7 aprile 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604730 - ||  || 18 settembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604731 - ||  || 6 aprile 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604732 - ||  || 11 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604733 - ||  || 25 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 604734 - ||  || 16 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604735 - ||  || 25 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604736 - ||  || 10 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604737 - ||  || 1º luglio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604738 - ||  || 2 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604739 - ||  || 24 febbraio 2012 || Spacewatch
|-
| 604740 - ||  || 7 luglio 2003 || Spacewatch
|-
| 604741 - ||  || 13 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 604742 - ||  || 23 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604743 - ||  || 7 settembre 2004 || NEAT
|-
| 604744 - ||  || 17 febbraio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604745 - ||  || 8 settembre 2015 || PMO NEO Survey Program
|-
| 604746 - ||  || 19 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 604747 - ||  || 14 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604748 - ||  || 25 agosto 2003 || Cerro Tololo
|-
| 604749 - ||  || 27 agosto 2009 || CSS
|-
| 604750 Marisabele ||  || 6 ottobre 2015 || K. Černis, I. Eglitis
|-
| 604751 - ||  || 11 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604752 - ||  || 26 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604753 - ||  || 17 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604754 - ||  || 27 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604755 - ||  || 21 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604756 - ||  || 10 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604757 - ||  || 17 marzo 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604758 - ||  || 1º luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604759 - ||  || 3 febbraio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604760 - ||  || 2 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604761 - ||  || 12 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604762 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 604763 - ||  || 20 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 604764 - ||  || 15 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604765 - ||  || 4 maggio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604766 - ||  || 11 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604767 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 604768 - ||  || 8 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604769 - ||  || 12 ottobre 2015 || Space Surveillance Telescope
|-
| 604770 - ||  || 6 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 604771 - ||  || 25 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 604772 - ||  || 26 febbraio 2012 || La Palma
|-
| 604773 - ||  || 6 settembre 2015 || Jahn, J.
|-
| 604774 - ||  || 13 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604775 - ||  || 24 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604776 - ||  || 12 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 604777 - ||  || 13 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 604778 - ||  || 19 settembre 2009 || CSS
|-
| 604779 - ||  || 12 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604780 - ||  || 30 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 604781 - ||  || 9 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 604782 - ||  || 5 dicembre 2010 || Spacewatch
|-
| 604783 - ||  || 3 maggio 2014 || Spacewatch
|-
| 604784 - ||  || 12 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604785 - ||  || 5 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604786 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 604787 - ||  || 14 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 604788 - ||  || 17 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 604789 - ||  || 12 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604790 - ||  || 15 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 604791 - ||  || 8 settembre 2015 || PMO NEO Survey Program
|-
| 604792 - ||  || 15 agosto 2009 || CSS
|-
| 604793 - ||  || 17 settembre 2009 || CSS
|-
| 604794 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 604795 - ||  || 14 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 604796 - ||  || 30 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 604797 - ||  || 26 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604798 - ||  || 26 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604799 - ||  || 29 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604800 - ||  || 13 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|}

604801-604900 

|-
| 604801 - ||  || 15 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604802 - ||  || 29 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 604803 - ||  || 12 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604804 - ||  || 25 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604805 - ||  || 19 marzo 2001 || SDSS Collaboration
|-
| 604806 - ||  || 9 marzo 2003 || NEAT
|-
| 604807 - ||  || 19 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 604808 - ||  || 10 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604809 - ||  || 15 maggio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604810 - ||  || 25 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604811 - ||  || 19 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 604812 - ||  || 15 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 604813 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 604814 - ||  || 4 luglio 2003 || Spacewatch
|-
| 604815 - ||  || 8 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604816 - ||  || 10 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604817 - ||  || 31 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604818 - ||  || 3 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604819 - ||  || 10 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604820 - ||  || 2 ottobre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604821 - ||  || 28 settembre 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 604822 - ||  || 12 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604823 - ||  || 11 ottobre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604824 - ||  || 15 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604825 - ||  || 12 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604826 - ||  || 10 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604827 Rietavas ||  || 11 ottobre 2015 || K. Černis, I. Eglitis
|-
| 604828 - ||  || 9 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604829 - ||  || 10 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 604830 - ||  || 18 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604831 - ||  || 24 giugno 2008 || Spacewatch
|-
| 604832 - ||  || 25 febbraio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604833 - ||  || 27 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 604834 - ||  || 16 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 604835 - ||  || 15 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 604836 - ||  || 12 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604837 - ||  || 23 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604838 - ||  || 23 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604839 - ||  || 18 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 604840 - ||  || 2 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604841 - ||  || 9 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604842 - ||  || 2 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 604843 - ||  || 21 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604844 - ||  || 28 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 604845 - ||  || 23 novembre 2011 || Spacewatch
|-
| 604846 - ||  || 25 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604847 - ||  || 12 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604848 - ||  || 12 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604849 - ||  || 18 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604850 - ||  || 30 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604851 - ||  || 28 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604852 - ||  || 20 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 604853 - ||  || 17 settembre 2009 || CSS
|-
| 604854 - ||  || 28 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604855 - ||  || 31 ottobre 2010 || Kuli, Z., Sarneczky, K.
|-
| 604856 - ||  || 23 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604857 - ||  || 12 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604858 - ||  || 20 settembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604859 - ||  || 6 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604860 - ||  || 15 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 604861 - ||  || 8 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604862 - ||  || 12 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604863 - ||  || 26 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604864 - ||  || 24 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604865 - ||  || 30 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 604866 - ||  || 8 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604867 - ||  || 20 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 604868 - ||  || 23 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604869 - ||  || 21 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604870 - ||  || 24 ottobre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604871 - ||  || 23 ottobre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604872 - ||  || 23 ottobre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604873 - ||  || 16 ottobre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604874 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 604875 - ||  || 3 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604876 - ||  || 9 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604877 - ||  || 9 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604878 - ||  || 1º febbraio 2012 || Spacewatch
|-
| 604879 - ||  || 28 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604880 - ||  || 8 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 604881 - ||  || 3 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604882 - ||  || 4 febbraio 2006 || Healy, D.
|-
| 604883 - ||  || 22 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 604884 - ||  || 19 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 604885 - ||  || 23 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604886 - ||  || 27 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 604887 - ||  || 16 febbraio 2007 || NEAT
|-
| 604888 - ||  || 25 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604889 - ||  || 30 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604890 - ||  || 7 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604891 - ||  || 14 ottobre 2015 || Spacewatch
|-
| 604892 - ||  || 2 dicembre 2010 || Spacewatch
|-
| 604893 - ||  || 12 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604894 - ||  || 24 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604895 - ||  || 21 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 604896 - ||  || 30 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604897 - ||  || 8 settembre 2002 || AMOS
|-
| 604898 - ||  || 13 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604899 - ||  || 15 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604900 - ||  || 23 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|}

604901-605000 

|-
| 604901 - ||  || 5 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604902 - ||  || 16 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 604903 - ||  || 16 ottobre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604904 - ||  || 12 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604905 - ||  || 17 agosto 2009 || CSS
|-
| 604906 - ||  || 30 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 604907 - ||  || 3 novembre 2015 || Space Surveillance Telescope
|-
| 604908 - ||  || 12 agosto 2010 || Spacewatch
|-
| 604909 - ||  || 13 ottobre 2010 || CSS
|-
| 604910 - ||  || 9 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604911 - ||  || 20 marzo 2007 || LONEOS
|-
| 604912 - ||  || 29 agosto 2009 || CSS
|-
| 604913 - ||  || 27 agosto 2009 || CSS
|-
| 604914 - ||  || 12 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604915 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 604916 - ||  || 29 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604917 - ||  || 9 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604918 - ||  || 6 novembre 2004 || NEAT
|-
| 604919 - ||  || 12 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604920 - ||  || 18 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604921 - ||  || 15 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604922 - ||  || 3 novembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604923 - ||  || 11 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 604924 - ||  || 26 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604925 - ||  || 30 gennaio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 604926 - ||  || 1º novembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604927 - ||  || 7 novembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604928 - ||  || 24 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 604929 - ||  || 8 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604930 - ||  || 2 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604931 - ||  || 21 novembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604932 - ||  || 10 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604933 - ||  || 25 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604934 - ||  || 1º dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 604935 - ||  || 16 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 604936 - ||  || 10 novembre 2015 || CSS
|-
| 604937 - ||  || 9 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604938 - ||  || 25 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604939 - ||  || 22 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 604940 - ||  || 21 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604941 - ||  || 31 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604942 - ||  || 6 settembre 2004 || Needville
|-
| 604943 - ||  || 26 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604944 - ||  || 4 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604945 - ||  || 1º dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604946 - ||  || 28 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604947 - ||  || 4 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604948 - ||  || 31 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604949 - ||  || 8 novembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604950 - ||  || 18 giugno 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604951 - ||  || 6 luglio 2003 || Spacewatch
|-
| 604952 - ||  || 8 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604953 - ||  || 7 novembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604954 - ||  || 1º ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604955 - ||  || 20 settembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604956 - ||  || 28 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604957 - ||  || 10 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604958 - ||  || 29 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604959 - ||  || 7 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 604960 - ||  || 28 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604961 - ||  || 18 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604962 - ||  || 25 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604963 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 604964 - ||  || 23 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604965 - ||  || 10 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604966 - ||  || 27 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604967 - ||  || 23 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604968 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 604969 - ||  || 18 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604970 - ||  || 4 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 604971 - ||  || 11 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604972 - ||  || 30 agosto 2006 || LONEOS
|-
| 604973 - ||  || 16 aprile 2012 || Bickel, W.
|-
| 604974 - ||  || 17 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 604975 - ||  || 6 dicembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604976 - ||  || 24 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604977 - ||  || 22 novembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604978 - ||  || 29 gennaio 2011 || Elenin, L.
|-
| 604979 - ||  || 18 novembre 2015 || Spacewatch
|-
| 604980 - ||  || 25 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604981 - ||  || 28 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604982 - ||  || 6 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604983 - ||  || 2 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604984 - ||  || 11 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 604985 - ||  || 23 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604986 - ||  || 11 aprile 2013 || Rinner, C.
|-
| 604987 - ||  || 8 dicembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604988 - ||  || 7 giugno 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 604989 - ||  || 3 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 604990 - ||  || 8 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604991 - ||  || 28 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604992 - ||  || 4 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604993 - ||  || 8 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604994 - ||  || 8 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604995 - ||  || 29 luglio 2008 || Spacewatch
|-
| 604996 - ||  || 6 maggio 2002 || Spacewatch
|-
| 604997 - ||  || 12 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 604998 - ||  || 28 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 604999 - ||  || 9 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 605000 - ||  || 4 dicembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0604001